SSTL steht für:

 Stub Series Terminated Logic, eine elektrische Definition bei Bussystemen
 Surrey Satellite Technology, eine Firma für Satellitentechnik

SSTL